Glauburg steht für:

 Glauburg, Gemeinde im Wetteraukreis, Hessen, Deutschland
 Burg Glauburg, Burgruine auf dem Glauberg, Wetteraukreis, Hessen, Deutschland
 Glauburg (Familie), früheres Patriziergeschlecht in Frankfurt am Main
 Glauburg (Herrenhaus), ein Herrenhaus in Frankfurt am Main-Nieder-Erlenbach, Deutschland

Siehe auch:
 Glauberg (Glauburg), Ortsteil von Glauburg
 Glauberg, Berg in der Gemeinde Glauburg
 Grauburg